Robert Moore est un nom pouvant désigner :

Artistes et écrivain
 Robert Moore (1927-1984), réalisateur américain ;
  (1907-1977), écrivain de science-fiction américain ; 
 , poète et compositeur canadien ;
 R. Stevie Moore (né en 1952), chanteur et compositeur américain ;

Scientifiques
  (1886-1960), théologien et homme politique nord-irlandais ;
 Robert I. Moore (né en 1941), médiéviste britannique  ;
  (1942-2016), analyste en psychologie américain ;
 Robert Lee Moore (1882-1974), mathématicien américain ;
  (1811-1864), économiste politique irlandais ;
  (né en 1931), neurologue américain ;

Hommes politiques
  (1778-1831), homme politique américain de Pennsylvanie ;
  (1844-?), homme politique américain du Texas ;
  (1867-1940), homme politique américain de Géorgie ;
  (1816-1880), homme politique américain maire de Cincinnati ;
  (1849-1921), homme politique américain, lieutenant-gouverneur du Nebraska ;
  (né en 1945), fermier et homme politique américain de l'Arkansas ;
 Robert Peter Moore (né en 1984), homme politique conservateur britannique ;

Sports
  (né en 1964), joueur américain de football américain ;
  (né en 1981), joueur anglais d'hockey sur gazon ;
  (né en 1954), gardien de but canadien de hockey sur glace ;
  (1905-1945), joueur de cricket irlandais ;

Autres
 Robert Thomas Moore (1882-1958), homme d'affaires et ornithologue américain ;
  (1924-1978), aviateur de guerre américain ;
  (né en 1935), fondateur de la  ;
  (1781-1857), pionnier de l'Oregon ;
  (c. 1953-1997), joueur professionnel en pari de course de chevaux néo-zélandais ;
  (1895-1978), major-général américain ;
  (1819-1884), chirurgien irlandais en Australie-Méridionale.

Voir aussi